Hanthawaddy United (offiziell: Hanthawaddy United Football Club), auch The Shelducks genannt, ist ein Fußballverein aus Myanmar. Der Verein ist in Taungoo beheimatet und spielt in der höchsten Liga des Landes, der Myanmar National League.

Geschichte 
Der Verein wurde 2009 in Taungoo als Okktha United FC gegründet. Gründer des Vereins war Aung Moe Kyaw von der IBTC Company. 2012 wurde der Verein in Hanthawaddy United FC umbenannt. Der bislang größte Erfolg war der Gewinn des General Aung San Shield, vormals MFF-Cup, im Jahr 2010. 2013 stieg man in die MNL-2, die zweithöchste Liga des Landes, ab. Mit dem Gewinn der Meisterschaft 2014 stieg man sofort wieder in die Myanmar National League auf.

Erfolge 
 Myanmarischer Vizemeister: 2020
 Myanmarischer Zweitligameister: 2014
 General Aung San Shield: 2010

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Grand Royal Stadium, auch Bago-Stadion genannt, in Bago aus. Die Spielstätte hat ein Fassungsvermögen von 4000 Zuschauern.

Spieler 
Stand: Januar 2020

Beste Torschützen

Trainer seit 2016

Saisonplatzierung

Weblinks 
 
 
 
 Hanthawaddy United in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Myanmarischer Fußballverein
Gegründet 2009
Sport (Taungngu)